Троицкое сельское поселение — муниципальное образование в Лискинском районе Воронежской области.

Административный центр — село Троицкое.

География 
Троицкое сельское поселение расположено в северной части Лискинского муниципального района.

Граничит: на севере — с Бодеевским сельским поселением, на востоке — с Высокинским сельским поселением, на юге — с Копанищенским сельским поселением, на западе — с Острогожским муниципальным районом.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входит один населенный пункт: село Троицкое.

Примечания

Ссылки 
 Летопись села Троицкое
 Сайт о Троицкой средней общеобразовательной школе

Муниципальные образования Лискинского района
Сельские поселения Воронежской области